Kajakarstwo na igrzyskach olimpijskich po raz pierwszy pojawiło się podczas igrzysk w Paryżu w 1924 roku, jednak było tylko dyscypliną pokazową. Do programu olimpijskiego kajakarstwo wprowadzono podczas igrzysk w Berlinie w 1936 roku i od tego czasu konkurencje kajakarskie rozgrywane są na każdych kolejnych igrzyskach. Obecny program olimpijski w kajakarstwie składa się z następujących konkurencji kajakarstwa klasycznego: C-1 200 m, C-1 1000 m i C-2 1000 m, K-1 200 m, K-1 1000 m, K-2 200 m, K-2 1000 m i K-4 1000 m dla mężczyzn oraz K-1 200 m, K-1 500 m, K-2 500 m i K-4 500 m dla kobiet. Rozgrywane są także zawody w kajakarstwie górskim w konkurencjach: K-1, C-1 i C-2 dla mężczyzn oraz K-1 dla kobiet.

Od igrzysk olimpijskich w 2020 roku w rywalizacji na kanadyjkach będą uczestniczyć nie tylko mężczyźni, ale też kobiety. Do programu zawodów w tej konkurencji zostały bowiem wprowadzone zawody kobiet w kajakarstwie klasycznym (C-1 200 and C-2 500) oraz w kajakarstwie górskim w konkurencji C-1.

Kalendarium

Konkurencje

Kajakarstwo górskie

Kajakarstwo klasyczne

Tabela medalowa 
Stan po IO 2016

Zobacz też 
 Medaliści igrzysk olimpijskich w kajakarstwie
 Medalistki igrzysk olimpijskich w kajakarstwie
 Mistrzostwa świata w kajakarstwie

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  

Kajakarstwo na letnich igrzyskach olimpijskich